Fabra ist der Familienname folgender Personen:

 Belén Fabra (* 1977),  spanische Schauspielerin
 Ferdinand Fabra (1906–2007), deutscher Fußballtrainer
 Ferran Fabra i Puig  (1866–1944), katalanischer Ingenieur, Politiker und Unternehmer 
Frank Fabra (* 1991), kolumbianischer Fußballspieler
 Ignazio Fabra (1930–2008), italienischer Ringer
 Jordi Sierra i Fabra (* 1947), spanischer Autor
 Juan Manuel Fabra Vallés (1950–2012), spanischer Politiker der Partido Popular (PP)
 Pompeu Fabra i Poch (1868–1948), katalanischer Philologe